Tartek – bóstwo inuickie
 Tarkek – księżyc Saturna